Kovács Albert

 Kovács Albert (1838–1904) teológiai professzor, országgyűlési képviselő, egyházjogász, református teológiai tanár
 Kovács Albert (1928–2015) irodalomtörténész, kritikus, esztéta, egyetemi tanár

hasonló nevűek

 Ajtai K. Albert (1838–1919) nyomdatulajdonos